Ambodiriana – città e comune del Madagascar situata nel distretto di Antanifotsy, regione di Vakinankaratra
 Ambodiriana – città e comune del Madagascar situata nel distretto di Toamasina II, regione di Atsinanana